Antoon Verboven, Belgisch classicus, leraar en ondernemer
 Lucette Verboven, Belgisch schrijver en programmamaker
 Octaaf Verboven, Belgisch politicus
 Xavier Verboven, Belgisch vakbondsvertegenwoordiger